Лазаро Брузон (2 травня 1982, Лас-Тунес, Куба) — кубинський шахіст.
 Валентіно Лазаро (нім. Valentino Lazaro, нар. 26 березня 1996, Грац) — австрійський футболіст.
 Жозе Лазаро Роблес (порт. José Lázaro Robles, 11 лютого 1924, Сан-Паулу — 8 травня 1996, Кампінас), також видомий як Пінга (порт. Pinga) — бразильський футболіст.
 Сан-Лазаро (Беліз), Сан-Лазаро (англ. San Lazaro) — поселення на півночі Белізу, в окрузі Ориндж-Волк, на захід від адміністративного центру краю.
 Сан-Лазаро-дельї-Армені (в перекладі вірменський острів Святого Лазаря; вен. San Làzaro dei Armeni, італ. San Lazzaro degli Armeni, вірм. Սուրբ Ղազար կղզի) — невеликий острів у південній частині Венеціанської лагуни між островами Лідо і Сан-Серволо (Італія), один з основних центрів вірменської культури.
 Лазаро Альварес (ісп. Lazaro Alvárez, нар. 28 січня 1991) — кубинський боксер-аматор, олімпійський медаліст, триразовий чемпіон світу.
 Лазаро Рейносо, Лазаро Рейносо Мартінес (ісп. Lázaro Reinoso Martínez; нар. 9 грудня 1969(19691209)) — кубинський борець вільного стилю.